Полуяновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Смоленская область
 Полуяновское сельское поселение — входит в Демидовский район

Тюменская область
 Полуяновское сельское поселение — входит в Тобольский район